Příjmení Whitaker nosí více významných osobností:

 Danny Whitaker (* 1980) – anglický fotbalista
 Denzel Whitaker (* 1990) – americký herec
 Forest Whitaker (* 1961) – americký herec, producent a režisér
 Robert Whitaker (fotograf) (1939–2011), britský fotograf